Thomas Gilbert peut désigner :
 Thomas Gilbert, navigateur du  britannique ;
 Thomas Gilbert (né en 1983), auteur de bande dessinée français.